Smolarz peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Smolarz, un village dans la voïvodie de Lubusz

Patronymie
 Henryk Smolarz (1969- ), un politicien polonais